

Patronyme 

 Sophie Deraspe (1973-), cinéaste, directrice de la photographie québécoise.